Женское абсолютное первенство в спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2008 года состоялось в Государственном дворце спорта Пекина 15 августа. В первенстве участвовали 24 гимнастки (не более двух от одной страны) на четырёх снарядах. Счёт спортсменки складывался из баллов, полученных за упражнения на каждом из снарядов.

Чемпионкой стала Настя Люкин из США. Второе место заняла ещё одна американка Шон Джонсон, третье — китаянка Ян Илинь. Россиянка Ксения Семёнова отстала на 0.525 балла от китаянки и заняла 4-е место, ещё одна россиянка Анна Павлова стала 7-й. Самая возрастная участница соревнований по гимнастике — 31-летняя Оксана Чусовитина, представлявшая Германию — заняла 9-е место.

Результаты

Ссылки 
 Результаты финала в личном многоборье